Carlo Alberto Quario (1913-1984) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Maria Rosa Quario (1961) – giornalista ed ex sciatrice alpina italiana